Chiesa della Cattedra di San Pietro – chiesa di Maerne, frazione di Martellago
 Chiesa della Cattedra di San Pietro – chiesa di Scaltenigo, frazione di Mirano
 Chiesa della Cattedra di San Pietro – chiesa di Paderna, frazione di Pontenure

o anche 

 Chiesa della Cattedra di San Pietro in Antiochia – chiesa di Calvagese della Riviera
 Chiesa della Cattedra di San Pietro in Roma – chiesa di Vho, frazione di Piadena Drizzona

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pietro